Hunt River ist der Name folgender Flüsse 

in Kanada:
 Hunt River (Labrador), Fluss zur Big Bay in Labrador

in den Vereinigten Staaten:

 Hunt River (Alaska)
 Hunt River (Rhode Island)